Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 240.
 Interstate 240 en Caroline du Nord
 Interstate 240 dans l’Oklahoma
 Interstate 240 dans le Tennessee

Voir aussi